Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2018 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Comme depuis Roland-Garros, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que seize tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018. Bob Bryan a annoncé mettre un terme à sa saison début juillet après une opération chirurgicale.

Les numéros 1 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić sont éliminés dès leur entrée en lice par Leonardo Mayer et João Sousa. Les tenants du titre Jean-Julien Rojer et Horia Tecău sont, quant à eux, sortis au  tour par une paire remplaçante composée de Radu Albot et Malek Jaziri, qui parvient à se hisser jusqu'en demi-finale.

Lauréats 
Mike Bryan et Jack Sock décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  sacre dans la discipline, leur  et  trophée en Grand Chelem en double messieurs, leur  de la saison après Wimbledon. Cette victoire permet à Jack Sock d'atteindre la  place mondiale en double, son meilleur classement.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2018
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Tennis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport à New York en 2018